Santa Marija Nuova ima više značenja:
 Santa Marija Nuova (Ankona)
 Santa Marija Nuova (Forli-Čezena)
 Santa Marija Nuova (Rimini)